Il Torneo di Viareggio 1974 è stata la ventiseiesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. L'edizione modificò lievemente il formato del torneo, svolgendo sia gli ottavi che i quarti di finale con gare di andata e ritorno. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la  per la terza volta nella storia della competizione.
Le 16 squadre partecipanti arrivavano da  9 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -

Formato
In questa edizione la formula del torneo venne lievemente modificata rispetto alla tradizione. Le 16 squadre vennero organizzate in diverse tornate ad eliminazione diretta: ottavi e quarti di finale prevedevano gare di andata e ritorno, mentre semifinali e finali (compresa quella per il terzo posto) si svolgevano in un'unica gara.

Tabellone Torneo

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1974
Torneo di Viareggio